Axel Schmiegelow (* 3. Juni 1972 in Hamburg) ist ein deutscher Unternehmer, Gründer und Investor in Startup-Unternehmen aus dem Bereich Social Media.

Leben 

Axel Schmiegelow wuchs in Japan, USA, Sri Lanka und Belgien auf und studierte von 1990 bis 1992 Jura an der Universität Sorbonne und von 1992 bis 1995 an der Universität Köln. Im Jahr 2000 absolvierte er ein Entrepreneurship-Programm des Massachusetts Institute of Technology (MIT). Seine Schwerpunkte waren Wirtschaftsrecht, Softwarerecht und internationales Recht. Schmiegelow gründete im Mai 1998 mit den Partnern Joerg Rheinboldt und Felix Hildebrand die Internet-Agentur denkwerk. Als Gründer und Geschäftsführer eines Frühphasen-Inkubators investierte Axel Schmiegelow in verschiedene Startups, die ihren Fokus auf IT-Produkte und Digital-Services legen. Zu seinem aktiven Portfolio zählt Freshly und humatics. Zu den ehemaligen Beteiligungen gehören u. a. armedangels, coupies, Qype (an Yelp verkauft), sevenload und PaperC. Sowohl in der Rolle der Geschäftsführung als auch im Aufsichtsrat der Unternehmen verantwortete er aktiv oder über mehrere Jahre hinweg die Entwicklung dieser verschiedenen Beteiligungen.

Seit 2012 ist seine unternehmerische Aktivität auf den Aufbau von itravel als Plattform für individuelle Bausteinreisen ausgerichtet.

Für die Fachgruppe Social Media im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V. und für den Arbeitskreis IPTV/WebTV im Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (BITKOM) e. V. war Axel Schmiegelow von 2009 bis 2010 als Vorsitzender gewählt. 2009 war er stellvertretendes Mitglied im Rundfunkrat des WDR. Zuvor war er von 2003 bis 2006 Vizepräsident des Bundesverbands Digitale Wirtschaft e. V.

Ausgewählte Vorträge 
 2017: „Tech Fund Laureates of the Digital Tech Fund“, Luxembourg
 2014: Omnichannel vs Pure Player – welches Vertriebsmodell hat die besten Chancen? Touristik Marketing Gipfel, FVW und Horizont, Frankfurt, Februar 2014
 2013: „Kunden an die Macht - Wie Tablet und Social Media die Distribution im Reisemarkt radikal verändern“, fvw Online Marketing Day am 5. Juni 2013 in Berlin
 2012: Leisure Travel Booking reinvented – Disintermediating Tour Operators and OTAs, Keynote, NOAH Internet Conference 2012, San Francisco
 2010: Die Zukunft des Internets, Keynote, Internet-Kongress iico
 2009: Debatte über TV 2.0 – DLM Symposium 2009
 2009: Social Media: How it changed society and how the business works, Keynote, Global Conferences der CeBIT
 Weitere Keynotes bei LeWeb, Web 2.0 Kongress, DLD, next conference, Medientage München, Deutscher Medienkongress, Supernova und SIME

Auszeichnungen 
 2009: Top-Manager des Jahres 2009, unter den besten 20 der einflussreichsten Manager der Medienwirtschaft, W&V, Ausgabe 1/10
 2008: Red Herring 100 Global Award
 2007: Red Herring 100 Europe Award
 1990: Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes
 1990: Bundessieger im Bundeswettbewerb Fremdsprachen

Veröffentlichungen 
 Axel Schmiegelow, Marc Mielau: Markenführung in sozialen Medien – Neue Wege zum Konsumentenherz; erschienen in Achim Beißwenger (Hrsg.): YouTube und seine Kinder. Nomos, München 2010. ISBN 978-3-8329-5241-9
 Fachgruppe Social Media: Social Media Kompass, Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. (Hrsg.), Düsseldorf 2009
 Axel Schmiegelow: Added-Value Information – Communication, Markets, and Working patterns in the information Society, World Business Dialogue (OFW e.V.) (Hrsg.), Köln 1995.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Unternehmer (Köln)
Autor
Deutscher
Geboren 1972
Mann